Суперкубок Мальдівів з футболу 2015  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 квітня 2015 року між чемпіоном Мальдівів клубом Нью Радіант та володарем кубка Мальдівів клубом Мазія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive

2015
Мальдіви
Квітень 2015
2015 у мальдівському спорті